Osoby o tym nazwisku:
 Antoni (Moskalenko) − prawosławny duchowny, biskup
 Kiriłł Moskalenko − radziecki wojskowy
 Wiktor Moskalenko − ukraiński szachista i trener szachowy
 Iwan Moskalenko − radziecki wojskowy, funkcjonariusz służb specjalnych